УЕФА Лига нација 2018/2019. је прва сезона УЕФА Лиге нација, међународног фудбалског такмичења у којем учествују фудбалске репрезентације, тренутних 55 чланица УЕФА-е. Такмичење, које се одржало од септембра до новембра 2018. (у групној фази) и јуна 2019. године (финално такмичење), такође је служило као део квалификација за Европско првенство 2020.

Формат 
Формат и распоред УЕФА Лиге нација формално је одобрен од Извршног одбора УЕФА-е 4. децембра 2014.  Према одобреном формату, 55 репрезентација чланица УЕФА-е подељено је у четири дивизије (названих "лиге") које су распоређене на следећи начин: 12 тимова у лиги А, 12 тимова у лиги Б, 15 тимова у лиги Ц и 16 тимова у лиги Д. У сезони 2018/19. тимови су распоређени на основу УЕФА коефицијента након завршених квалификација за Светско првенство 2018. the 55 UEFA national teams will be divided into four divisions (called "leagues"):

Свака лига подељена је у четири групе са по три или четири тима, тако да ће сваки тим у својој групи играти четири или шест утакмица (користећи Бергеров систем такмичења), играјући утакмице у септембру, октобру и новембру 2018.

У најјачој лиги; лиги А, тимови ће се такмичити како би постали шампиони УЕФА Лиге нација. Четири победника сваке групе лиге А квалификоваће се у финално такмичење лиге нација које ће се одиграти у јуну 2019. Полуфинални парови, заједно са административним домаћим тимовима за треће место и финале, одређују се помоћу жреба. Држава домаћина биће изабрана међу четири квалификована тима у децембру 2018.

Тимови ће се такође такмичити за промоцију или испадање у вишу или нижу лигу. У свакој лиги биће промовисано четири победника групе (осим лиге А), док ће последњи тимови сваке групе (изузев лиге Д) испасти у нижу лигу. Међутим, у лиги Ц, због различитих величина група, неке групе имају три а неке четири тима, најлошија трећепласирана екипа из све четири групе лиге Ц такође ће испасти у лигу Д.

Правила такмичења 
Уколико две или више екипа буду имали исти број бодова на завршетку групне фазе такмичења, примењиваће се следећи критеријум:
 Већи број освојених бодова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Боља гол-разлика која произлази из одиграних утакмица између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у гостима између екипа које су у питању;
 Ако и даље, након што су примењени критеријуми од 1 до 4, тимови и даље имају исти ранг, критеријуми 1 до 4 ће се поновити искључиво за утакмице између екипа које су у питању како би се утврдила коначна ранг листа. Ако овај поступак не доводи до одлуке, примењиваће се критеријуми од 6 до 10:
 Боља гол-разлика укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова у гостима укључујући све гостујуће утакмице у групи;
 Већи број остварених победа укључујући све утакмице у групи;
 Већи број остварених гостујућих победа укључујући све утакмице у групи;
 "Фер-плеј" (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон као последица два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон након којег следи директан црвени картон);
 Позиција на УЕФА ранг листи.

Распоред такмичења

Носиоци 

Након завршетка квалификација за Светско првенство 2018. репрезентације чланице УЕФА-е распоређене су на основу УЕФА коефицијента у четири групе, односно лиге. Најбоље пласиране репрезентације, њих 12, распоређене су у лигу А, следећих 12 у лигу Б, затим од 25-ог до 39-ог места у лигу Ц, а остале репрезентације у лигу Д. Шешири су одређени 7. децембра 2017.

Жреб за групну фазу одржан је 24. јануара 2018. у 12:00 у Лозани, у Швајцарској.

Из политичких разлога, Јерменија и Азербејџан (конфликт у Нагорно-Kарабаку), као и Русија и Украјина (због руске војне интервенције у Украјини), нису могле да буду извучене у истој групи. Због временских ограничења зиме, једна група могла је да садржи највише два од следећих тимова: Норвешка, Финска, Естонија, Литванија. Због великих ограничења путовања, свака група могла је да садржи највише један од следећих парова: Андора и Казахстан, Фарска острва и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербејџан.

Лига А

Група А1

Група А2

Група А3

Група А4

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Лига Б

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Лига Ц

Група Ц1

Група Ц2

Група Ц3

Група Ц4

Лига Д

Група Д1

Група Д2

Група Д3

Група Д4

Поредак трећепласираних

Листа стрелаца

Стрелци лиге А 

5 голова

  Харис Сеферовић

4 гола

  Ромелу Лукаку

3 гола

  Маркус Рашфорд
  Андре Силва

  Кристијано Роналдо

  Серхио Рамос

2 гола

  Миши Батшуаји
  Торган Азар
  Рахим Стерлинг
  Антоан Гризман
  Вирџил ван Дајк

  Квинси Промес
  Мемфис Депај
  Џорџинио Вајналдум
  Андреј Крамарић

  Тим Једвај
  Рикардо Родригез
  Родриго Морено Мачадо
  Саул Њигез

1 гол

  Едан Азар
  Хари Кејн
  Џеси Лингард
  Алфред Финбогасон
  Кристијано Бираги
  Жоржињо
  Лероа Сане
  Тимо Вернер
  Тони Крос
  Аркадјуш Милик
  Јакуб Блашчиковски

  Кжиштоф Пјонтек
  Пјотр Зјелињски
  Гонсало Гедес
  Бернардо Силва
  Килијан Мбапе
  Оливије Жиру
  Матајс де Лихт
  Рајан Бабел
  Адмир Мехмеди
  Албијан Ајети

  Денис Закарија
  Марио Гаврановић
  Михаел Ланг
  Нико Елведи
  Стивен Цубер
  Џердан Шаћири
  Дани Кебаљос
  Иско
  Марко Асенсио
  Пако Алкасер

Аутогол

  Кајл Вокер (против Холандије)
  Камил Глик (против Португала)
  Ловре Калинић (против Шпаније)

Стрелци лиге Б 

3 гола

  Един Џеко

  Патрик Шик

2 гола

  Гарет Бејл
  Кристијан Ериксен

  Денис Черишев
  Емре Акбаба

  Јевген Конопљанка

1 гол

  Валентино Лазаро
  Марко Арнаутовић
  Ксавер Шлагер
  Елвис Сарић
  Харис Дуљевић
  Арон Ремзи
  Конор Робертс
  Том Лоренс
  Хари Вилсон
  Мартин Брејтвајт
  Николај Јергенсен

  Шон Вилијамс
  Артјом Дзјуба
  Роман Нојштедтер
  Вил Григ
  Кори Ивенс
  Адам Зрелак
  Алберт Руснак
  Јурај Куцка
  Марек Хамшик
  Роберт Мак
  Сердар Азиз

  Хакан Чалханоглу
  Андриј Јармоленко
  Олександар Зинченко
  Руслан Малиновскиј
  Михаел Крменчик
  Андреас Гранквист
  Виктор Линделеф
  Виктор Класон
  Исак Кисе Телин
  Маркус Берг

Стрелци лиге Ц 

6 голова

  Александар Митровић

5 голова

  Џејмс Форест

4 гола

  Адам Салај

3 гола

  Тему Пуки

  Стефан Мугоша

2 гола

  Божидар Краев
  Ола Камара
  Стефан Јохансен

  Николае Станчију
  Георге Цукудеан

  Миха Зајц
  Адем Љајић

1 гол

  Таулант Џака
  Галин Иванов
  Кирил Десподов
  Николај Димитров
  Радослав Василев
  Тодор Неделев
  Костас Манолас
  Костас Митроглу
  Костас Фортунис
  Хенри Анијер
  Сим Лутс
  Берам Кајал
  Дија Саба
  Дор Перец
  Еран Захави
  Томер Хемед
  Григорис Кастанос
  Панајотис Захарију

  Пјерос Сотирију
  Фотијос Папулис
  Артурас Жулпа
  Дејмантас Петравичијус
  Роландас Баравикас
  Адам Нађи
  Вили Орбан
  Доминик Нађи
  Ласло Клајнхајслер
  Роланд Шалај
  Бјорн Марс Јонсен
  Мохамед Елјунуси
  Оле Селнес
  Александру Максим
  Александру Чипчију
  Ђеорђе Пушкаш

  Клаудију Кешеру
  Бењамин Вербич
  Нејц Скубиц
  Роберт Берић
  Александар Пријовић
  Душан Тадић
  Глен Камара
  Пири Соири
  Борис Копитовић
  Дарко Зорић
  Марко Јанковић
  Стефан Савић
  Рајан Фрејзер
  Стивен Најсмит
  Стивен Флечер
  Чарли Мулгру

Аутогол

  Берат Ђимсити (против Шкотске)
  Василис Ламбропулос (против Естоније)
  Артурас Жулпа (против Србије)
  Мате Паткај (против Естоније)

  Петар Стојановић (против Кипра)
  Албин Гранлунд (против Грчке)
  Киран Тирни (против Израела)

Стрелци лиге Д 

5 голова

  Станислав Драхун

  Јура Мовсисјан

4 гола

  Гиорги Чакветадзе

  Арбер Зенели

3 гола

  Антон Сарока
  Бењамин Кололи
  Данел Синани

  Александар Трајковски
  Езђан Алиоски
  Илија Несторовски

  Раду Гинсари
  Рене Јонсен

2 гола

  Дмитриј Назаров
  Ричард Алмеида
  Џозеф Чиполина
  Валери Казаишвили
  Јаба Канкава

  Александре Карапетјан
  Маркос Пицели
  Ведат Мурићи
  Донис Авдијај
  Милот Рашица

  Денис Салановић
  Горан Пандев
  Енис Барди
  Андреј Агијус

1 гол

  Араз Абдулајев
  Махир Емрели
  Такмин Хализаде
  Кристијан Мартинез
  Џорди Алаез
  Ихар Стасевич
  Јуриј Кавалијов
  Адам Пристли
  Тјај Де Бар
  Џорџ Кабрера
  Валеријан Гвилија
  Гиорги Меребашвили
  Торнике Окријашвили
  Артур Карташјан
  Геворг Хазарјан
  Саргис Адамјан
  Тигран Барсегјан

  Хенрих Мхитарјан
  Бахтијар Зајнутдинов
  Баујржан Турисбек
  Гафуржан Сујумбајев
  Јеркебулан Сејдахмет
  Јуриј Логвиненко
  Олакхан Омиртајев
  Роман Муртазајев
  Амир Рахмани
  Атде Нухију
  Артурс Карашаускс
  Денис Ракелс
  Марсел Бухел
  Николас Хазлер
  Сандро Визер
  Сандро Волфингер

  Сејхан Јилдиз
  Аурелијен Жоахим
  Винсент Тил
  Давид Турпел
  Кевин Малгет
  Кристофер Мартинс
  Максим Шано
  Оливије Тил
  Стефано Бенси
  Иван Тричковски
  Мајкл Мифсуд
  Ровен Мускат
  Хуан Карлос Корбалан
  Виталије Дамашкан
  Јоан Симун Едмундсон
  Халур Хансон

Аутогол

  Хосеп Гомез (против Казахстана)
  Серхиј Малји (против Грузије)

Промене у саставу лиге у следећој сезони

Референце

Спољашње везе 

УЕФА Лига нација
Лига нација 2018/19